Буенавентура () - іспанська версія звучання італійського слова Бонавентура. Є ім'ям власним, прізвищем, назвою географічних об'єктів тощо.

Географія 
 Буенавентура - муніципалітет в іспанській провінції Толедо в складі автономного співтовариства Кастилія-​Ла-Манча.
 Буенавентура - місто в Колумбії.
  Буенавентура - муніципалітет в мексиканському штаті Чіуауа.
 Буенавентура - затока Тихого океану в Колумбії.
  - місто на  Кубі.
  - вигадана ріка в період Нового часу на території Каліфорнії, США.
  Буенавентура-Лейкс - статистично відособлена місцевість, розташована в окрузі Оцеола (штат Флорида, США).

Персоналії 
 Буенавентура - іспаномовна назва католицького святого Бонавентури.

Див. Також 
  - вантажний корабель під прапором США.
  - видобувна компанії в Перу.